Додона — древнегреческий город в Эпире, в километре к востоку от деревни Додони.
 (382) Додона — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 29 января 1894 года.

См. также 
 Додон
 Додони (значения)